Amblyrhethus är ett släkte av insekter. Amblyrhethus ingår i familjen syrsor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Syrsor
Amblyrhethus